Соши́чно () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 1949 человек. Почтовый индекс — 44543. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 6,478 км².

Адрес местного совета 
44543, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с.Сошичное, ул.Ковельська, 80

Ссылки 
 Сошично на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района